Тоні Маккігні (,  15 лютого 1958, Монреаль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1974 року.

1978 року був обраний на драфті НХЛ під 38-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Квебек Нордікс», «Міннесота Норт-Старс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луїс Блюз», «Детройт Ред-Вінгс», «Чикаго Блекгокс» та «Варезе».

Загалом провів 991 матч у НХЛ, включаючи 79 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Монреаля
канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Варезе»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»